NBB-Beker (heren), de bekercompetitie voor heren van de Nederlandse Basketball Bond
 NBB-Beker (dames), de bekercompetitie voor dames van de Nederlandse Basketball Bond